Мурад Мусаев
 Мусаев, Мурад Алаудинович (род. 1983) — российский адвокат.
 Мусаев, Мурад Олегович (род. 1983) — российский футбольный тренер.
 Мусаев, Мурад Шохрат оглы (род. 1994) — азербайджанский футболист.